Posejnele – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Posejnele – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby